

Населені пункти та їхні частини

 Єльонкі — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Єльонкі — село в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Єльонкі — село в гміні Рихлики Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єльонкі — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Єльонкі — колонія в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Єльонкі — осада в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки